Furthbach ist ein Gewässername:

 Furthbach (Listbächlein), rechter Zufluss des Listbächlein (zum Haselbach, zum Erkerdinger Bach, zur Hengersberger Ohe) vor Bärnöd, Gemeinde Grattersdorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Furthbach (Lohbergerbach), linker Zufluss des Lohbergerbachs (zum Salbach, zum Köllerbachs) vor Niedersalbach, Gemeinde Heusweiler, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Furthbach (Moosach), rechter Zufluss der Moosach (zur Isar) bei Eching, Landkreis Freising, Bayern
 Furthbach (Uersfelder Bach), rechter Zufluss des Uersfelder Bachs (zum Elzbach) zwischen Gunderath und Uersfeld, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Furthbach (Vils), rechter Zufluss der Vils (zur Naab) nach Markt Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Siehe auch:
 Furtbach